La temporada Serie A 2007/08 fue la 106ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 76ª desde la creación de la Serie A. Comenzó el sábado 25 de agosto del 2007 y terminó el domingo 18 de mayo del 2008, debido a la Eurocopa 2008, realizada en Austria y Suiza. El Inter de Milán se proclamó campeón por tercer año consecutivo, conquistando el título en la última jornada al derrotar al Parma por 0-2, mientras la Roma empataba en Catania 1-1.

Promoción y descenso 2006/07 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td> 

|}

Clasificación

Resultados

Enlaces externos 
 RSSSF

2008
Fútbol en Italia en 2007
Fútbol en Italia en 2008